Nowiny (powiat Gołdapski), Poolse plaats; Duitse naam: Neuengrund / Naujehnen
 Nowiny (powiat Olecki), Poolse plaats; Duitse naam: Neusaß
 Nowiny Brdowskie, plaats in centraal-Polen
 Nowiny Wielkie, plaats in het westen van Polen
 Station Nowiny Wielkie, station in bovengenoemde plaats
 Sitkówka-Nowiny (gemeente), gemeente in het zuiden van Polen
 Station Sitkówka-Nowiny, station in bovengenoemde plaats

 Serbske Nowiny, tijdschrift uit het uiterste oosten van Duitsland